LEtna rosso o rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Catania.

Esiste nelle varietà bianco, rosso e rosato ed è conosciuto sin dall'antichità.

L'Etna bianco è prodotto da vitigni Carricante, Cataratto bianco, Minnella bianca e Trebbiano. È un vino secco dal colore giallo paglierino e dal profumo delicato. Va servito alla temperatura di circa 10-12 °C ed è adatto ad accompagnare pesce, antipasti e piatti con salse semplici.

L'Etna Rosso, il più conosciuto, è prodotto da una miscela di Nerello cappuccio e Nerello mascalese ed è un vino ad elevata gradazione alcolica (12,5 minimo). È secco di colore rosso rubino ed ha un profumo intenso ed un gusto vinoso.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, invecchiando presenta leggeri riflessi di granato, o rosato tendente al rubino.
odore: vinoso, con profumo intenso, caratteristico.
sapore: secco, caldo, robusto, pieno, armonico.

Abbinamenti consigliati 
Da servire a temperature di 16-18 °C, va accostato a carni rosse, formaggi stagionati e salse di tipo strutturato.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Catania  (1990/91)  3923,0
Catania  (1991/92)  1300,0
Catania  (1992/93)  7249,0
Catania  (1993/94)  6587,0
Catania  (1994/95)  6045,0
Catania  (1995/96)  4800,0
Catania  (1996/97)  6063,0

Voci correlate 
Etna (vino)
Etna rosso
Etna rosso riserva
Etna rosato

Collegamenti esterni 
 
 

Vini DOC della provincia di Catania
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nerello Mascalese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nerello Cappuccio